

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alvin Rouse (1982-), footballeur barbadien ;
 Andy Rouse (1947-), pilote automobile anglais ;
 Charlie Rouse (1924-1988), saxophoniste et flûtiste américain de jazz ;
 
 Eddie Rouse (1954-2014), acteur américain ;
 Irving Rouse (1913-2006)), anthropologue et archéologue américain ;
 Jeffrey Rouse (1970-), nageur américain ;
 Josh Rouse (1972-), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Pete Rouse (1946-), consultant politique américain ;
 Russell Rouse (1913-1987), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 W. W. Rouse Ball (1850-1925), mathématicien anglais.

Physique 
 Nombre de Rouse, nombre adimensionnel utilisé en mécanique des fluides.

Toponyme 

 Rouse, census-designated place américaine située en Californie.

Homonymie de patronyme